«Стена» — название фильмов:
 «Стена» — болливудский кинофильм 1975 года режиссёра Яша Чопры с Амитабхом Баччаном в главной роли.
 «Стена» — фильм Алана Паркера 1982 года, снятый по одноименному (см. выше) альбому группы Pink Floyd.
 «Стена» — фильм Йылмаза Гюнея 1983 года.
 «Стена» — фильм 2009 года, снятый телеканалом НТВ. В главной роли — Владимир Путин.
 «Стена» — австрийско-немецкий фильм 2012 года, режиссёр Юлиан Пёльслер.
 «Стена» — фильм 2017 года про американского снайпера в Ираке.
 «Стена» — российский документальный телевизионный фильм 2020 года Андрея Кондрашова (производства ВГТРК) об истории создания и падения Берлинской стены, посвящённый 30-летию объединения Германии.
 «Стена» — российский четырёхсерийный историко-приключенческий телевизионный художественный фильм 2016 года режиссёра Дмитрия Месхиева.